Губернатор Гонконга (, ) — официальный представитель монарха Великобритании в Британском Гонконге с 1843 по 1997 годы. Губернатор являлся председателем Исполнительного совета Гонконга и главнокомандующим частями британской армии в Гонконге. Полномочия губернатора были определены специальными документами, утверждёнными британским монархом — Hong Kong Letters Patent и Hong Kong Royal Instructions. По окончании британского правления при передаче суверенитета над Гонконгом КНР в 1997 году, большинство гражданских функций губернатора перешли , а военные — командующему гонконгским гарнизоном Народно-освободительной армии Китая.

Губернатор 

С 1843 года губернатор, назначаемый британский монархом по представлению министра иностранных дел, осуществлял всю полноту исполнительной власти в Гонконге до последних лет британского правления, за исключением краткого перерыва во время Второй мировой войны.

Губернатор Гонконга возглавлял колониальное правительство Гонконга —  и до 1993 года также возглавлял законодательную ветвь власти — ,которое было консультативным органом при нём. При этом большинство членов Законодательного собрания губернатор назначал лично, до проведения первых непрямых выборов в 1985 году. Изначально в составе как Исполнительного совета, так и Законодательного собрания преобладали британские экспаты, впоследствии в них возрастал удельный вес этнических китайцев. Исторически сложилось, что губернаторы Гонконга были профессиональными дипломатами. В декабре 1996 года заработная плата губернатора Гонконга составляла HK$ 3,036 млн в год и не облагалась налогом, что составляло 125 % по отношению к зарплате главного секретаря администрации Гонконга — второго по значимости должностного лица в администрации Британского Гонконга. В отсутствие губернатора его замещал Главный секретарь, который становился исполняющим обязанности губернатора. Исторически сложилось, что должность Главного секретаря занимали военные либо выходцы из министерства по делам колоний.

Во время второй мировой войны, когда контроль над Гонконгом установила японская оккупационная армия, пост губернатора последовательно занимали четверо японских военных — 3 генерала японской императорской армии и 1 вице-адмирал императорского флота.

Транспорт 
Губернатор Гонконга использовал Daimler DS420 для повседневного пользования и Rolls-Royce Phantom V для торжественных выездов. Обе эти машины были вывезены британским флотом сразу же после передачи Гонконга Китаю 1 июля 1997 года.

Резиденции 
 Первый администратор Гонконга, сэр Генри Поттинджер, проживал с 1843 по 1846 годы в здании бывшей французской миссии, в этом здании сейчас находится Апелляционный суд высшей инстанции Гонконга. Его преемник, сэр Джон Дэвис, также жил там до переезда в Кейн-роуд.
 Начиная с 4-го губернатора, сэра Джона Бауринга, губернаторы Гонконга проживали в .

Список губернаторов

Примечания

Ссылки 
 Places named after British monarchs, members of the Royal Family and colonial officials in Hong Kong
 Photos of all Hong Kong Governors 

Политика Гонконга
История Гонконга